Улица Кати Соловьяновой, улица имени Кати Соловьяновой — одна из основных курортных улиц города Анапы.

Расположена между Центральным и Северным рынком, начинается от переулка Малинкина и заканчивается улицей Крестьянской. Одна проезжая часть на участке от Малинкина переулка до Красноармейской улицы. Две проезжие части на участке от Красноармейской улицы до Крестьянской улицы.  

Названа в честь анапчанки Кати Соловьяновой, партизанки-разведчицы, погибшей от рук фашистов 25 ноября 1942 года. 

Кате Соловьяновой в Анапе установлен памятник, у которого проходят некоторые памятные мероприятия.

На улице предлагали установить стелу «Город воинской славы».

Справка 
Екатерина Ивановна Соловьянова (1922—1942), жительница города Анапа, комсомолка. В период Великой Отечественной войны стала членом подпольной комсомольской организации. Активно боролась с фашистами, занималась разведывательной деятельностью. Участвовала в боевых операциях против оккупационных войск. Схвачена фашистами и казнена вместе со своими товарищами.

 «Бесстрашная партизанка-подпольщица погибла в 1942 году, когда ей исполнилось всего лишь 20 лет. Никто её по имени-отчеству не величал. Для всех она была просто Катей. Одна из самых зелёных улиц Анапы названа улицей Кати Соловьяновой».'' И. Омельницкий, «Слово об анапских подпольщиках и партизанах».

Примечания

Ссылки 
 http://tabularium.narod.ru/person/Solovianova/Solovianova.html 
 Памяти Кати Соловьяновой

Соловьянова